Сокращение СКЗ может означать:
 Среднее квадратическое значение — число, равное квадратному корню из среднего арифметического квадратов данных чисел a, a, …, a.
 Система (или станция) катодной защиты (электрохимического метода предотвращения или замедления коррозии металла).
 Система компьютерного зрения.
 Спортивный клуб «Замоскворечье».
 Средства коллективной защиты — средства для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных факторов.
 Сухоложский крановый завод

См. также 
 Space Launch System () — находящаяся в разработке американская сверхтяжёлая ракета-носитель.